El término «Facundo Castro» puede hacer referencia a:
Personas
 Facundo Ismael Castro, futbolista uruguayo.
 Facundo Alfredo Castro, futbolista argentino.